Сера́й Гёзлер (; 27 сентября 1961, Адана, Турция) — турецкая  кино, театра и сериалов.

Биография и карьера 
Серай Гёзлер родилась 27 сентября 1961 года в Адане (Турция). Окончила театральный факультет Университета изящных искусств имени Мимара Синана. 

Гёзлер является актрисой Главной дирекции государственных театров Стамбула, снимается в фильмах и сериалах. Известна ролями Шуле в «Супер-папе», Хайрие в «Иностранном женихе» и Севим Абла в «Муже по принуждению». Гёзлер получила театральную премию Афифе Джале в 2002 году, как лучшая комедийная актриса, за роль в «Цветке кактуса» и театральную премию Исмета Кюнтая в 2011 году, как лучшая актриса, за роль в «Два-раз-два». C 2018 по 2019 год играла роль Фериде Челен в телесериале «Не отпускай мою руку».

Гёзлер замужем за артистом государственного театра Сайдамом Ениаем с 1992 года, у них есть сын Эге.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки